Volkswerft ist der Name folgender Schiffswerften:

 Volkswerft „Ernst Thälmann“ in Brandenburg/Havel, siehe Gebr. Wiemann
 Volkswerft Stralsund